Bagley Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bagley Lake (Michigan)
 Bagley Lake (Minnesota)
 Bagley Lake (Missouri)